Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1968 was de 10e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Twaalf landen namen deel aan dit toernooi dat van 2 mei tot en met 16 mei 1968 in Zuid-Korea werd gespeeld. Birma werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Maleisië met 4–0 verslagen. Zuid-Korea en Israël werden beiden derde.

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede ronde

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Voetbal in 1968
Voetbal in Zuid-Korea
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Zuid-Korea